Ölschnitz – dopływ Białego Menu
 Ölschnitz – dopływ Czerwonego Menu